Кратер Кира () — маленький вулканический кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено по русскому женскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Кратер Кира находится в восточной части сателлитного кратера Пацаев Q. Ближайшими соседями кратера Кира являются кратер Циолковский на юго-западе; кратер Пацаев на северо-востоке; кратер Бондаренко на востоке и кратер Фесенков на юге-юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 6,8 км, глубина 0,5 км.

Кратер Кира представляет собой куполообразное нагромождение лавы окружающее центральное жерло.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Топографическая карта окрестностей кратера.
Топографическая карта массива центральных пиков кратера.
 
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны